Суэйн () — англоязычная фамилия.

Известные носители 
 Суэйн, Доминик (род. 1980) — американская актриса.
 Суэйн, Эдмунд Гилл (1861—1938) — английский писатель и священник.
 Суэйн, Майкл (1960) — американский дзюдоист.
 Суэйн, Мак (1876—1935) — американский актёр кино и водевилей.
 Суэйн, Джин (1923—2000) — американская певица.
 Гордон, Джулия Суэйн (1878—1933) — американская актриса.

Топоним 
 Суэйн — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США